Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim — стратегия в реальном времени, разработанная 1C:Ino-Co и выпущенная Paradox Interactive. Игра была анонсирована 18 апреля 2008 и выпущена 18 сентября 2009. Она является продолжением игры Majesty: The Fantasy Kingdom Sim от Cyberlore Studios. С 2019 года поддерживается проектом Возрождение, выпустившими версию 1.5.5.

Геймплей 
Игра базируется на игровом движке GEM3 , из достоинств этого решения — поддержка шейдеров 3.0, реалистичная физика, глобальное динамическое освещение, простота редактирования. Из недостатков — отсутствует генерация случайных карт, равно как и режим свободной игры.

Сетевая игра 
В игре, как изначально нацеленной на развитый мультиплеер, баланс юнитов и сооружений был переработан на создание динамичной сетевой игры.

От игры-предшественника Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim отличает однократное строительство рынка, тогда как основной доход идет от строительства торговых постов в определенных точках, вокруг которых и предполагается вестись противостояние игроков за контроль стратегических ресурсов.

Герои по сравнению с Majesty: The Fantasy Kingdom Sim менее инициативны для лёгкости управления в сетевой игре.
Релизу предшествовал бета-тест, направленный на балансировку мультиплеера.

В игре позиционируется как основной сервис для сетевой игры ресурс Gamespy. При игре через некоторое время происходит рассинхронизация данных между игроками, отсюда техническая невозможность мультиплеера через данный ресурс. Западный издатель и правообладатель на серию игр Paradox Interactive готов вернуть деньги за изданную им игру за несоответствие продукта заявленным возможностям. При этом игра полностью работоспособна и стабильна в режиме игры по сети (например, используя Hamachi). С сентября 2012 года игра больше не поддерживается сервисом Gamespy.

Игровые дополнения и DLC 
К игре были выпущены три дополнения.

1. Majesty 2. Kingmaker (Majesty 2: Трон Ардании) — первое дополнение к Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim.
Особенности:
-Кампания «Возвращение Грум-Гога», состоящая из восьми миссий.
-Королевский редактор — инструмент для создания сценариев.
-Новые враги арданской короны.

2. Majesty 2. Battles of Ardania (Majesty 2: Битвы Ардании) — второе дополнение к Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim.
-Кампания «Наследники ночи», состоящая из восьми миссий, в которой правителю Ардании придётся бороться с неизвестной угрозой, защищать рубежи и расширять границы государства.
-Четыре новые многопользовательские миссии.
-Новые враги арданской короны.

3. Majesty 2. Monster Kingdom (Majesty 2: Королевство Монстров), на территории СНГ распространялась в составе издания Majesty 2: Bestseller.

-Кампания «Изгнанники Судьбы», состоящая из десяти миссий.

-Возможность играть за королевство гоблинов, минотавров и других звероподобных чудищь.

Отзывы 
Игра заняла третье место в номинации «Стратегия года» (2009) журнала «Игромания». Было отмечено, что Majesty 2 не сиквел, а трёхмерный ремейк оригинальной Majesty: The Fantasy Kingdom Sim. Hикакая другая стратегия сегодня так же убедительно не внушит вам, что вы — Правитель.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт издателя Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim на Западе 
 Официальный сайт издателя Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim на территории СНГ 
 Официальный русскоязычный форум Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim 
 Неофициальное сообщество по модификациям и картостроению игры Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim

Игры для macOS
Игры для Windows
Компьютерные игры 2009 года
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Продолжения компьютерных игр
Стратегии в реальном времени
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры, изданные Paradox Interactive
Компьютерные игры, разработанные 1С
Компьютерные игры, локализованные 1С